Spasms est le titre d'un téléfilm britannique réalisé par Michael Mills en 1977.
 Spasms est le titre original du film canadien Spasmes, réalisé par William Fruet en 1983.